Az alábbi családfa a Jeruzsálemi Királyság és a Ciprusi Királyság uralkodóinak a leszármazását együttesen mutatja be, a közöttük fennállt dinasztikus összefüggésekre tekintettel (gyakran ugyanaz az uralkodó viselte mindkét királyi címet); kitérve az elengedhetetlen családi kapcsolódásokra, és a közérthetőségre figyelemmel – szükség esetén – az anyai ágú leszármazást feltüntetve. A családfákban azok az uralkodók vannak számozva, akik ugyanazt a keresztnevet viselték. A Ciprusi Királyság uralkodóinak családfájában – ellentétben a Jeruzsálemi Királyság uralkodóinak családfájával –, szükségtelen volt, minden uralkodónál, a dinasztiájának feltüntetése, mert az uralkodók leszármazása kapcsán, a dinasztia-változás, egyszerűbben követhető. A források, II. (Poitiers-i) Mária címzetes jeruzsálemi királynőt kivéve, azokat az uralkodókat, akik címzetes királyok, illetve címzetes királynők voltak, ezen uralkodói címeket illetően, nem számozzák.

Bevezető 

A Jeruzsálemi Királyság 1099-ben azzal jött létre, hogy az első keresztes hadjárat résztvevői elfoglalták az ekkor a Fátimida Kalifátushoz tartozó  Jeruzsálemet; igaz, az első uralkodó, Bouillon Gottfried, a keresztes had vezére, még a „Szent Sír védelmezője”, és nem a király címet viselte.  A királyság fővárosát, Jeruzsálemet, 1187-ben, Szaladin egyiptomi ajjúbida szultán visszafoglalta a keresztesektől. Ekkor Türosz, majd – 1191-ben történt meghódítását követően –, Akko lett a királyság székhelye, és az is maradt 1229-ig, majd 1244-től 1291-ig. 1229-1244 között ugyanis ismét Jeruzsálem volt a királyság fővárosa: II. Frigyes császár – Frigyes, Jeruzsálem királya, társuralkodóként, majd a királyság régense – Al-Kámil egyiptomi szultánnal 1229-ben kötött megállapodás alapján, visszaszerezte Jeruzsálemet. 1244-ben azonban, az Asz-Szálih Ajjúb egyiptomi szultán szolgálatában álló, Barka kán vezérelte, hwárezmi/tatár sereg elfoglalta Jeruzsálemet, és a város végleg elveszett a keresztesek számára .

1291-ben Al-Asraf Halíl egyiptomi mamlúk szultán elfoglalta Akkót. Ezzel a Jeruzsálemi Királyságot – de facto – megszűntnek tekintjük; II. Henrik jeruzsálemi király Ciprus szigetére vonult vissza (amelynek egyébként már a királya volt).

1192-ben, Guidó jeruzsálemi király, Ciprus urává vált, bár a Ciprus királya címet ő még nem viselte, de az uralkodásával – gyakorlatilag – létrejött a Ciprusi Királyság. (A szigetet korábban meghódító, I. (Oroszlánszívű) Richárd angol király adta át Guidónak a Ciprus feletti uralmat.)  A királyság 1489-ig állt fenn, ekkor a szigetország közvetlenül Velence uralma alá került.

A családfák

A Jeruzsálemi Királyság uralkodói

I.

A1. III. (Szakállas) Gottfried (997-1069), alsó-lotaringiai herceg: 1065-1069, Gottfried, felső-lotaringiai herceg: 1044-1047, első felesége: Doda (?-?), II. Manasszésznak (?-1032?), Rethel grófjának a leánya (II. Manasszész grófra a hivatkozást lásd I. B2. alatt is) ,
B1. (apja első házasságából) Lotaringiai Szent Ida (1038/1043-1113), férje: II. Euszták (1020 körül-1085 körül), Boulogne grófja,
C1. Bouillon Gottfried (1060-1100), a Szent Sír védelmezője (de facto jeruzsálemi király): 1099-1100, Gottfried, Bouillon ura, V. Gottfried, Alsó-Lotaringia hercege: 1087-1100,
C2. I. (Boulogne-i) Balduin (1060 után-1118), jeruzsálemi király: 1100-1118, I. Balduin, az Edesszai Grófság grófja: 1098-1100, Balduin, Verdun grófja, 
B2. (apja első házasságából) Lotaringiai Judit (?-?), férje: III. Manasszész (1022/1025-1065 körül/1080 után?) Rethel grófja; II. Manasszésznak (?-1032?), Rethel grófjának a fia , 
CA1. I. Hugó (?, 1040 körül?-1118), Rethel grófja, 
DA1. II. (Retheli) Balduin (1060 körül?, 1075 körül?-1131), jeruzsálemi király: 1118-1131, II. Balduin, az Edesszai Grófság grófja: 1100-1118, Balduin, Bourcq ura (Baudouin de Bourcq), őt lásd lejjebb, II. A1. alatt.           

II.

A1. II. (Retheli) Balduin (1060 körül?, 1075 körül?-1131), a jeruzsálemi király: 1118-1131, II. Balduin, az Edesszai Grófság grófja: 1100-1118, Balduin (Baudouin de Bourcq), Bourcq ura, őt lásd feljebb, I. DA1. alatt, 
B1. (Retheli) Meliszenda (1109 körül-1161), jeruzsálemi királynő: 1131-1152, férje: (Anjou) Fulkó (1090 körül-1143), jeruzsálemi király: 1131-1143 (társuralkodó), V. (Ifjú) Fulkó, Anjou grófja: 1109-1129 (lemondott), I. Fulkó, Maine grófja: 1110-1129 (lemondott), 
C1. III. (Anjou) Balduin (1130-1162), jeruzsálemi király: 1143-1162,
C2. I. (Anjou) Amalrik (Imre) (1136-1174), jeruzsálemi király: 1162-1174,
D1. (Anjou) Szibilla (1160 körül-1190), jeruzsálemi királynő: 1186-1190; első férje: Montferrati Vilmos (1135/1145-1177), Jaffa és Aszkalon grófja: 1176-1177, második férje: (Lusignan) Guidó (1150/1152?, 1160?-1194), jeruzsálemi király: 1186-1192 (társuralkodó), Guidó, Ciprus ura: 1192-1194, 
E1. (anyja első házasságából) V. (Montferrati) Balduin (1177-1186), jeruzsálemi király: 1183-1185 (társuralkodó, IV. Balduin király mellett), 1185-1186 (egyeduralkodó), 
D2. IV. (Anjou /Leprás/) Balduin (1161-1185), jeruzsálemi király: 1174-1183 (egyeduralkodó), 1183-1185 (társuralkodó, V. Balduin király mellett),
D3. I. (Anjou) Izabella (1171/1172-1205), jeruzsálemi királynő: 1192-1205, őt lásd lejjebb, III. A1. alatt.

III.

A1. I. (Anjou) Izabella (1171/1172-1205), jeruzsálemi királynő: 1192-1205, őt lásd feljebb, II. D3. alatt; második férje: I. (Montferrati) Konrád (1146 körül-1192), jeruzsálemi király: 1192 (társuralkodó) ; harmadik férje: I. (Champagne-i) Henrik (1166-1197), jeruzsálemi király: 1192-1197 (társuralkodó), II. Henrik,  Champagne grófja: 1181-1197; negyedik férje: II. (Lusignan) Amalrik (Imre) (1144?-1205), jeruzsálemi király: 1197-1205 (társuralkodó),  Amalrik (Imre), ciprusi király: 1194-1205 ,  
B1. (anyja második házasságából) I. (Montferrati) Mária (1192-1212), jeruzsálemi királynő: 1206-1212, férje: I. (Brienne-i) János (1170/1175-1237), jeruzsálemi király: 1210-1212 (társuralkodó), jeruzsálemi régens: 1212-1225, János, a Latin Császárság császára: 1229-1237 (társcsászár), 
C1. II. (Brienne-i) Izabella (Jolán) (1212-1228), jeruzsálemi királynő: 1212-1228, férje: (Hohenstaufen) Frigyes (1194-1250), jeruzsálemi király: 1225-1228 (társuralkodó), jeruzsálemi régens: 1228-1246, II. Frigyes, a Szent Római Birodalom császára: 1220-1250,
D1. II. (Hohenstaufen) Konrád (1228-1254), jeruzsálemi király: 1228-1254, 
E1. III. (Hohenstaufen /Ifjabb/) Konrád (Konradin) (1252-1268), jeruzsálemi király: 1254-1268, 
B2. (anyja harmadik házasságából) (Champagne-i) Aliz (1195/1196-1247), ciprusi királyné, jeruzsálemi régensnő: 1243-1247, férje: I. (Lusignan) Hugó (1193/1194-1218), ciprusi király: 1205-1218,
CA1. (Lusignan) Izabella (1210/1216-1264), hercegné, férje: Poitiers-i Henrik (1217-1276), antiochiai herceg, IV. (Poitiers-i /Félszemű/) Bohemund (1175?-1233), antiochiai fejedelemnek a fia,
DA1. (Lusignan-Poitiers-i /Nagy/) Hugó (1235-1284), jeruzsálemi király: 1268-1284, III. Hugó, ciprusi király: 1267-1284,
EA1. II. (Lusignan-Poitiers-i) János (1259-1285), jeruzsálemi király: 1284-1285, I. János, ciprusi király: 1284-1285, 
EA2. II. (Lusignan-Poitiers-i) Henrik (1270-1324), jeruzsálemi király: 1285-1291, címzetes jeruzsálemi király: 1291-1324, II. Henrik, ciprusi király: 1285-1324 (ciprusi régens: 1306-1310),
B3. (anyja negyedik házasságából) (Lusignan) Meliszenda (1200/1201-1249 után), hercegné, férje: IV. (Poitiers-i /Félszemű/) Bohemund (1175?-1233), antiochiai fejedelem, őt lásd feljebb, III. CA1. alatt is, 
CB1. II. (Poitiers-i) Mária (1220/1225-1307), címzetes jeruzsálemi királynő: 1269-1277 .

A Ciprusi Királyság uralkodói

I.

A1. VIII. Hugó (1097/1106 körül-1171 után), Lusignan ura,
B1. (Lusignan) Amalrik (Imre) (1144?-1205), ciprusi király: 1194-1205, II. Amalrik (Imre), jeruzsálemi király: 1197-1205 (társuralkodó), őt lásd feljebb is: Jeruzsálemi Királyság uralkodói, III. A1. alatt,
C1. I. Hugó (1193/1194-1218), ciprusi király: 1205-1218,  
D1. Izabella (1210/1216-1264), hercegné, férje: Poitiers-i Henrik (1217-1276), antiochiai herceg, IV. (Poitiers-i /Félszemű/) Bohemund (1175?-1233), antiochiai fejedelemnek a fia, őket lásd feljebb is: Jeruzsálemi Királyság uralkodói, III. CA1. alatt,
E1. (Lusignan-Poitiers-i) III. (Nagy) Hugó (1235-1284), ciprusi király: 1267-1284, jeruzsálemi király: 1268-1284, 
F1. I. János (1259-1285), ciprusi király: 1284-1285, II. János, jeruzsálemi király: 1284-1285,
F2. II. Henrik (1270-1324), ciprusi király: 1285-1324, ciprusi régens: 1306-1310, II. Henrik, jeruzsálemi király: 1285-1291, címzetes jeruzsálemi király: 1291-1324, 
F3. (Türoszi) Amalrik (1270/1272-1310), ciprusi régens: 1306-1310, Amalrik, Türosz ura,  
F4. Guidó (1275-1303), Bejrút ura, őt lásd lejjebb, II. A1. alatt,   
D2. I. (Kövér) Henrik (1217-1254), ciprusi király: 1218-1254, jeruzsálemi régens: 1246-1254,
EA1. II. Hugó (1252-1267), ciprusi király: 1254-1267, jeruzsálemi régens: 1254-1267,   
B2. Guidó (1150/1152?, 1160?-1194), Ciprus ura: 1192-1194, Guido, jeruzsálemi király: 1186-1192 (társuralkodó), őt lásd feljebb is: Jeruzsálemi Királyság uralkodói, II. D1. alatt.   

II.

A1. Guidó (1275-1303), Bejrút ura, őt lásd feljebb, I. F4. alatt,
B1. IV. Hugó (1294-1359), király: 1324-1359, jeruzsálemi címzetes király: 1324-1359,
C1. I. Péter (1328-1369), ciprusi király: 1359-1369, jeruzsálemi címzetes király: 1359-1369, örmény király: 1368-1369,   
D1. II. (Kövér) Péter (1357-1382), ciprusi király: 1369-1382, jeruzsálemi címzetes király: 1369-1382,  
C2. I. Jakab (1334-1398), ciprusi király: 1382-1398, jeruzsálemi címzetes király: 1382-1398, örmény címzetes király: 1393-1398,   
DA1. Janusz (1374/1375-1432), ciprusi király: 1398-1432, jeruzsálemi címzetes király: 1398-1432, örmény címzetes király: 1398-1432,   
EA1. II. János (1418-1458), ciprusi király: 1432-1458, jeruzsálemi címzetes király: 1432-1458, örmény címzetes király: 1432-1458,    
FA1. II. (Fattyú) Jakab (1438-1473), ciprusi király: 1461-1473, jeruzsálemi címzetes király: 1461-1473, örmény címzetes király: 1461-1473; felesége: Katalin (Caterina Cornaro) (1454-1510), ciprusi királynő: 1474-1489 (a Velencei Köztársaság lemondatta), ciprusi régensnő: 1473-1474, jeruzsálemi címzetes királynő: 1474-1489, jeruzsálemi címzetes régensnő: 1473-1474, örmény címzetes királynő: 1474-1489, örmény címzetes régensnő: 1473-1474, 
GA1. III. (Utószülött) Jakab (1473-1474), ciprusi király: 1473-1474, jeruzsálemi címzetes király: 1473-1474, örmény címzetes király: 1473-1474,
FA2. Sarolta (Karola) (1442-1487), ciprusi királynő (de facto): 1458-1461 , jeruzsálemi címzetes királynő: 1458-1487, örmény címzetes királynő: 1458-1487; második férje: (Savoyai) Lajos (1436-1482), ciprusi király: 1459-1461/1464 (társuralkodó, 1464-től különváltan éltek), jeruzsálemi címzetes király: 1459-1461/1464 (társuralkodó), örmény címzetes király: 1459-1461/1464 (társuralkodó), 
GB1. (Savoyai) Hugó (Henrik) (1464-1464), herceg (trónörökös).

Jegyzetek

Források 
 - hozzáférés: 2022. április 15.
 - hozzáférés: 2022. április 15.
 - hozzáférés: 2022. április 15.
 - hozzáférés: 2022. április 15.
 - hozzáférés: 2022. július 6.
Simon Sebag Montefiore: Jeruzsálem. Egy város életrajza. Alexandra Kiadó, Pécs, 2014. 
John E. Morby: A világ királyai és királynői, Maecenas Kiadó, Budapest, 1991. 
Steven Runciman: A keresztes hadjáratok története. Osiris Kiadó, Budapest, 2002. 

Uralkodói családfák
 
Ázsia történelme
Levantei uralkodók listái
Ázsia történelmi államai
Keresztes háborúk
Jeruzsálem történelme
Ciprus történelme
Európa történelmi államai
 
Európai uralkodók listái